Імператор Ко́ген (, коген тенно ; 273 до Р.Х. — 14 жовтня 158 до Р.Х.) — 8-й Імператор Японії, синтоїстське божество, легендарний монарх. Роки правління — 21 лютого 214 до Р.Х. — 14 жовтня 158 до Р.Х..

Короткі відомості 
Імператор Коґен був другим сином Імператора Корей і Кувасі Хіме но мікото.

У лютому 255 до Р.Х. Коґен став кронпринцом, а після смерті свого батька 27 березня 215 до Р.Х., 21 лютого 214 до Р.Х. успадкував його трон. Він керував 57 роки як 8-й Імператор Японії. Його резиденція знаходилась у палаці Каруї но Сакайхара но мія (軽境原宮) у краю Ямато, на території сучасного міста Касівара префектури Нара.

Відомостей про правління Імператора Коґена немає. Через це його відносять до так званих «восьми монархів, невідомих історії».

Помер Імператор Корей 14 жовтня 158 до Р.Х.. Згідно з переказами «Записів про справи давнини» йому було 57, а згідно з «Анналами Японії» — 116 років. Поховали монарха в мавзолеї Цуругі но Ікеносіма но уе (剣池嶋上陵), на території сучасного міста Касівара префектури Нара.

Наступником Імператора Корея став його другий син Вака Яматонеко Хіко Обібі но мікото, майбутній Імператор Кайка, народжений від дружини Уцусікоме но мікото.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 
 笠原英彦『歴代天皇総覧 : 皇位はどう継承されたか』 (Касахара Хідехіко. Збірник правивших Імператорів Японії: як успадковувався монарший титул) 東京、中央公論新社、2001.
 『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (Вся історія Імператорів Японії — монархічне генеалогічне дерево безперервної лінії. Серія «Історичні портрети») 東京、学研 、2003.

Імператори Японії
Японська міфологія